Тэрияки () — традиционный японский способ обжарки с использованием распространённого в японской кухне сладкого соуса. Слово тэрияки происходит от существительного тэри (), означающего блеск, и яки () — жареное. Способ приготовления заключается в обжарке продуктов в соусе до карамелизации в нём сахара, который придаёт блюду блеск.

Соус для тэрияки готовят из соевого соуса с добавлением сахара, сакэ и/или мирина. Используется с мясными и рыбными блюдами.

За пределами Японии под тэрияки в основном понимают блюда, приготовленные просто с использованием сладкого соуса, или использующие соус как маринад. Нередко сам соус готовят с чесноком, специями и другими «западными» добавками.

См. также 
 Асадо
 Барбекю

Примечания

Ссылки 
 

 

Японские приправы
Соусы
Блюда по алфавиту